Les llengües mon-khmer són un grup lingüístic que forma part de la família austroasiàtica. Tradicionalment se les ha considerat, juntament amb les llengües munda, com un únic subgrup: recentment, però, hi ha nombrosos estudis que ho posen en dubte i es proposen altres classificacions. Agrupa unes 150 llengües parlades sobretot al sud-est asiàtic, tot i que el nombre varia molt a causa de la disparitat de definicions del concepte llengua.

Història 
La història del grup mon-khmer va molt lligada a la de la seva família. Els primers senyals que constaten l'evidència de correspondències sistemàtiques són a les pàgines del diari The Journal of the Indian Archipielago de la mà de James Logan a mitjans del . En estudis posteriors el mateix autor deixa entreveure la diferència entre les llengües munda i la resta de les llengües de la família austroasiàtica, que més tard són les que esdevindran les llengües mon-khmer.

A principis del , en plena guerra entre neogramàtics i difusionistes, Pater Schmidt, fa una proposta d'anàlisi del grup lingüístic amb l'objectiu de reconstruir el protomon-khmer basada en un model de monosíl·labs que acabarà influint en pràcticament tots els treballs del . A més a més, comença ja a parlar de llengües mon-khmer, malgrat que per a ell aquest terme era més restringit, només en formaven part el bahnar, el khmer i el mon.

Molts altres autors han fet estudis sobre aquest grup lingüístic i sobre la família en general, destaquen en aquest aspecte Ernst Kuhn, Charles Otto Blagden, Jean Przyluski i Heinz-Jürgen Pinnow.

Propostes de classificació actuals 
Hi ha tres autors que han publicat recentment propostes de classificació de les llengües austroasiàtiques, només un dels quals considera com a vàlid el grup de llengües mon-khmer. Les propostes que fan són les següents:

Classificació d'Ilia Peiros (2004)

Classificació de Gérard Diffloth (2005)

Classificació segons Paul Sidwell (2013) 

Com es pot comprovar, en tots els casos es manté la diferència entre les llengües munda i la resta de parles. Això facilita el donar el nom de mon-khmer a totes aquelles llengües no-munda, excepte segons Sidwell, segons el qual austroasiàtic i mon-khmer són sinònims.

Característiques lingüístiques 
La principal diferència del grup mon-khmer és que manté les arrels monosil·làbiques del protoaustroasiàtic, a diferència del grup de llengües munda, que les reduplica o crea mecanismes per fer arrels bisil·làbiques. A continuació es mostra aquest fenomen en relació a la hipòtesi de reconstrucció del protoaustroasiàtic:

Per altra banda, una altra característica que distingeix les llengües mon-khmer de les llengües munda és l'ordre bàsic de les oracions, que en les llengües que ens ocupen és SVO (subjecte-verb-objecte) mentre que en les altres és SOV (subjecte-objecte-verb).

Vegeu també 
 Munda (llengües)
 Llengües austroasiàtiques
 Lingüística diacrònica

Referències

Bibliografia 

 SIDWELL, PAUL (2015). The Austroasiatic language phylum. A typology of phonological restructuring.
 ANDERSON, GREGORY i ZIDE, NORMAN H. Issues in Proto-Munda and Proto-Austroasiatic nominal derivation: the bimoraic constraint.
 PEIROS, ILIA (2011). Some thoughts on the problem of the Austro-Asiatic homeland.
 SIDWELL, PAUL (2013). Issues in Austroasiatic classi?cation. 
 MANN, NOEL; SMITH, WENDY i UJLAKYOVA, EVA (2009). Linguistic clusters of mainland Southeast Asia. A description of the clusters. 
 SIDWELL, PAUL (2009). Classifying the Austroasiatic languages: history and state of the art. 
 DIFFLOTH, GÉRARD (1999) Classificació austroasiàtica apareguda a CHAZÉE, LAURENT (1999) The Peoples of Laos: Rural and Ethnic Diversities: Bangkok White Lotus

Llengües austroasiàtiques